Pisello – leguminosa (nome scientifico: Pisum sativum)
 Pisello delle paludi – nome comune del Lathyrus palustris
 Pisello d'erba o Pisello indiano – altri nomi del Lathyrus sativus
 Pisello – nome gergale usato per indicare l'organo riproduttivo maschile
 Pisello – nome che indica un agglomerato di ghiaia il cui diametro varia da 5 a 15 mm circa